Toponímia:
 Comtat d'Orange o Comtat d'Aurenja, comtat i després principat sobirà, enclavat en el Comtat Venaissí i amb capital a la ciutat d'Aurenja, a l'actual departament de Vaucluse (França)
Estats Units:
Comtat d'Orange (Califòrnia)
Comtat d'Orange (Carolina del Nord)
Comtat d'Orange (Florida)
Comtat d'Orange (Indiana)
Comtat d'Orange (Nova York)
Comtat d'Orange (Texas)
Comtat d'Orange (Vermont)
Comtat d'Orange (Virgínia)
 Altres:
Orange County (pel·lícula), pel·lícula del 2002 basada al Comtat d'Orange (Califòrnia) amb Jack Black i Colin Hanks
The O.C., show de televisió anomenat pel Comtat d'Orange (Califòrnia)
Orange County Choppers, negoci de motocicletes amb programa de televisió propi basat al Comtat d'Orange (Califòrnia)